Шендрик () — украинская фамилия. 

Известные носители:
 Шендрик, Анатолий Иванович (1946—2011) — советский и российский философ, социолог, культуролог.
 Шендрик, Антон Сергеевич (род. 1986) — украинский футболист, защитник клуба «Оболонь».
 Шендрик, Владимир Георгиевич (род. 1954) — советский, российский офицер, полковник; Герой России (1999), Заслуженный штурман-испытатель Российской Федерации (2006).
 Шендрик, Евгений Демьянович (род. 1960) — Герой Российской Федерации.
 Шендрик, Татьяна Георгиевна (род. 1951) — советский ученый-химик, доктор химических наук, профессор.